Километро Дијесисијете има више значења:

 Километро Дијесисијете (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Километро Дијесисијете, Сикоме Норте (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Километро Дијесисијете (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Дијесисијете, Ел Паисахе (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Дијесисијете (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику